Autoroute A13 – autostrada del Belgio
 Autoroute A13 – autostrada della Francia
 Autoroute A13 – autostrada del Lussemburgo